A seguir está a lista completa dos comandantes de U-Boot que serviram na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial que têm o seu sobrenome iniciado com a letra B.

Ligações externas 
 

Comandantes de U-Boot